Tremembé pode referir-se a:

 Tremembé - município do estado de São Paulo.
 Tremembé - distrito no município de São Paulo.
 Tremembé - subprefeitura do município de São Paulo.
 Tremembés - povo indígena do litoral do Ceará, do Piauí e Maranhão.
 Visconde de Tremembé - José Francisco Monteiro, fazendeiro, empresário e político.

Desambiguação